Sinnersdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Sinnersdorf (Pulheim), Stadtteil in Nordrhein-Westfalen
 Sinnersdorf (Gemeinde Weißkichen), Katastralgemeinde und Ortschaft von Weißkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Sinnersdorf (Gemeinde Pinggau), Katastralgemeinde von Pinggau, Steiermark
historisch:
 Kramarovci (ungarisch Határfalva), Ort in Slowenien